Туртурро () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Туртурро, Аида (род. 1962) — американская актриса.
 Туртурро, Джон (род. 1957) — американский актёр итальянского происхождения, кинорежиссёр и сценарист.
 Туртурро, Николас (род. 1962) — американский актёр итальянского происхождения, брат Джона Туртурро.